In 1956 werd het 51ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de toen nog Braziliaanse hoofdstad Rio de Janeiro. De competitie werd gespeeld van 21 juli tot 23 december. Flamengo werd kampioen.

Eindstand

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Cario